Heinrich von Holstein-Rendsburg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich I. von Holstein-Rendsburg (1258–1304), der erste Graf von Holstein-Rendsburg aus dem Hause der Grafen von Schauenburg und Holstein
 Heinrich II. von Holstein-Rendsburg (um 1317–um 1384), Graf von Holstein-Rendsburg und Pfandherr von Süd-Schleswig